Ел Запоте де Ариба има више значења:

 Ел Запоте де Ариба (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Запоте де Ариба (Колотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику